Sake steht für:
 Sake  – (), japanischer Reiswein oder allgemein in der japanischen Sprache für Alkohol
 Sake  – (), steht in der japanischen Sprache für Lachs
 Sake (Sprache), Bantu-Sprache
 Sake (Demokratische Republik Kongo), Stadt

SAKE steht als Abkürzung für:
 Schweizerische Arbeitskräfteerhebung

Siehe auch:
 Saake

Abkürzung